Emalahleni kan verwijzen naar twee Zuid-Afrikaanse gemeenten:
Emalahleni (Oost-Kaap)
Emalahleni (Mpumalanga), met als belangrijkste plaats Witbank